Next Generation ATP Finals 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii Next Generation ATP Finals w sezonie 2018 dla zawodników do lat 21 rozgrywany w dniach 6–10 listopada 2018 roku w Mediolanie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 335 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział siedmiu najlepszych zawodników do lat 21 według klasyfikacji Race to Milan, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Stawkę uzupełnił zawodnik gospodarzy z „dziką kartą”. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. Przed rozpoczęciem turnieju z powodu uczestnictwa w ATP Finals wycofał się najlepszy w zestawieniu Alexander Zverev, natomiast z powodu zmęczenia sezonem zrezygnował Denis Shapovalov.

Podobnie jak rok wcześniej, mecze odbywały się według zmienionych zasad (do trzech wygranych setów, a w nich do czterech wygranych gemów). W secie przy stanie w secie 3:3 w gemach rozgrywany był tie-break na normalnych regułach. W spotkaniach nie uwzględniano netów przy serwisach, a także przewag przy stanie 40:40 w gemie.

Obrońcą tytułu z 2017 był Chung Hyeon, który nie mógł przystąpić do turnieju z powodu przekroczenia wymaganego wieku.

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to Milan

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród 
W sumie zwycięzca wszystkich spotkań zarobił 407 tysięcy dolarów amerykańskich.

Przypisy

Bibliografia 
 

2018 w tenisie ziemnym
Turnieje tenisowe we Włoszech
2018 we Włoszech
Sport w Mediolanie
Tenis mężczyzn